A nu se confunda cu Donna Anna, unul din personajele feminine din opera Don Giovanni (1787) de Wolfgang Amadeus Mozart.

 Doña Ana  se poate referi la:
 Comitatul Doña Ana din statul american New Mexico;
 Doña Ana, New Mexico, oraș din comitatul omonim;
 Podul Dona Ana din .

Vezi și 
 Don (onorific), titlul formal precum în titlurile „don” și „doña”

Nume proprii